Ce qui suit est une liste, non exhaustive, de syndicats de salariés en activité classé par pays.

Cette liste ne comprend pas les syndicats étudiants et lycéens.

Internationales

Mondiales

Régionales

Sectorielles

Afrique

Afrique du Sud 
 Association of mineworkers and construction union
 Conseil national des syndicats NCTU
 Confédération des syndicats de travailleurs sud-africains CONSAWU 
 Congrès des syndicats sud-africains COSATU 
 Syndicat démocratique des enseignants d'Afrique du Sud SADTU
 Fédération des syndicats d'Afrique du Sud FEDASU
 National Union of Metalworkers of South Africa NUMSA
 syndicat démocratique des enseignants d'Afrique du Sud
 Solidariteit 
 Union agricole du Transvaal

Algérie 

 Union générale des travailleurs algériens (UGTA)
Syndicat national des praticiens de santé publique (SNPSP)

Angola

Bénin

Burkina Faso 
 Confédération générale du travail du Burkina (CGTB)
  (CSB)
   (ONSL)

Burundi 
  (CSB)
  (CSB)

Cameroun 
 
 
  (USLC)

Cap Vert

République centrafricaine 
  (CNTC)
  (CSTC)

République du Congo 
  (CSLAC)
  (CSTC)
  (CSC)

République démocratique du Congo 

 Force Syndicale Nationale (FOSYNAT)

Côte d'Ivoire 
  (CSLCI)
 
  (UGTCI)

République de Djibouti 
 
  (UDT)

Égypte 
  (EDLC)

Éthiopie 
  (CETU)
  (CELU)

Gabon 
  (CGSL)
  (CSG)
Confédération Syndicale Gabonaise (COSYGA)
Union Générale des Salariés Responsables (UGSR)
Union des Syndicats de l'administration Publique Parapublique et Privée(USAP)
Congés Syndical du Gabon (CSG)
Confédération Gabonaise des Syndicats Libres- Lutte Ouvrière (CGSL-LO)
Confédération Syndicale Nationale de l'administration Publique (Cosynap)

Gambie

Ghana 
  (GFL)

République de Guinée

Kenya

Mali 
 Confédération syndicale des travailleurs du Mali
 Union nationale des travailleurs du Mali (UNTM)

Mauritanie 
 
  (CGTM)

Maroc

Nigeria 
  (NLC)

Sénégal

Tchad 
  (CLTT)
  (UST)

Togo

Tunisie

Europe

Allemagne

Autriche

Belgique

Chypre 

 Fédération démocratique du travail de Chypre (DEOK)
 Confédération des travailleurs chypriotes (SEK)
 Fédération des syndicats de Chypre turc (TURK-SEN)

Espagne

Finlande 
 Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK)
 Confédération finlandaise des salariés (STTK) 
 Confédération finlandaise des syndicats des salariés diplômés de l’enseignement supérieur (AKAVA)

France 

 Les cinq confédérations représentatives de droit
 Confédération générale du travail (CGT)
 Force ouvrière (FO)
 Confédération française démocratique du travail (CFDT)
 Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC)
 Confédération française de l'encadrement - Confédération générale des cadres (CFE-CGC)

 Trois groupements syndicaux importants
 Union syndicale Solidaires (dont la majorité utilisent le sigle SUD)
 Fédération syndicale unitaire (FSU)
 Union nationale des syndicats autonomes (UNSA)

 Autres :
 Fédération générale autonome des fonctionnaires (FGAF)
 Confédération nationale du travail (CNT-F)
 Confédération nationale du travail - Association internationale des travailleurs (CNT-AIT)
 Confédération nationale des travailleurs-Solidarité ouvrière (CNT-SO)
 Confédération autonome du travail
 Syndicat des travailleurs corses
 Syndicat des Travailleurs de Bretagne
 Syndicat des Travailleurs et Travailleuses du Jeu Vidéo (STJV)
 Fédération autonome de la fonction publique territoriale (FA-FPT)
 Union syndicale des magistrats (USM)
 Syndicat de la magistrature (SM)
 Syndicat national des journalistes (SNJ)

Grèce 

 Confédération des syndicats des fonctionnaires publics
 Confédération générale des travailleurs grecs 
 Front militant de tous les travailleurs (PAME)

Hongrie 
 Bloc des syndicats de cadres
 Confédération des syndicats autonomes (Hongrie)
 Confédération nationale des syndicats hongrois
 Fédération nationale des conseils de travailleurs
 Forum pour la coopération des syndicats
 Ligue démocratique des syndicats indépendants

Irlande 
 Congrès irlandais des syndicats (ICTU)

Islande 

 Fédération islandaise du travail (ASI)
 Confédération des employés municipaux et de l'État (BSRB)

Italie

Luxembourg 

 Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens (LCGB)
 Confédération générale du travail luxembourgeoise (CGT-L):
 Confédération syndicale indépendante du Luxembourg (OGBL)
 Fédération nationale des cheminots, travailleurs du transport, fonctionnaires et employés luxembourgeois (FNCTTFEL ou Landsverband)
  (CGFP)

Pays-Bas 
 Confédération syndicale des Pays-Bas 
 Fédération nationale des syndicats chrétiens 
 Fédération syndicale pour les travailleurs des classes moyennes et de haut niveau

Pologne 
 Alliance panpolonaise des syndicats (OPZZ)
 Solidarność

Portugal 
 Confédération générale des travailleurs portugais - Intersyndicale nationale
 Union générale des travailleurs

République tchèque 
 Confédération tchéco-morave des syndicats

Roumanie

Royaume-Uni

Russie

Serbie 
 Union des syndicats indépendants de Serbie
 Syndicats « Nezavisnost »
 Association des syndicats libres et indépendants

Suède 
 Confédération des syndicats suédois (LO)
 Organisation centrale des employés
 Organisation centrale des travailleurs intellectuels de Suède
Organisation centrale des travailleurs suédois (SAC)

Suisse

Asie

Arménie 
  (KPA)

Azerbaidjan

Bangladesh

Cambodge 
   (FTUWKC)

Chine 
 Fédération nationale des syndicats de Chine
 
 
 
 **

Corée du Nord 
 Fédération générale des syndicats de Corée
 Union des travailleurs agricoles de Corée

Corée du Sud

Hong Kong

Inde 
 Indian National Trade Union Congress (INTUC)
 Hind Mazdoor Sabha (HMS)
 (CFTUI)
 Self-Employed Women Association (SEWA)
 Durbar Mahila Samanwaya Committee (DMSC)

Indonésie 
 Confédération indonésienne des syndicats ouvriers pour la prospérité (KSBSI) 
 Confédération des syndicats de travailleurs de toute l'Indonésie (KSPSI)
 Congrès des syndicats de travailleurs d'Indonésie (KSPI)

Irak

Israël 
 Histadrout
 Fédération nationale des travailleurs d'Erets Israel

Japon

Turquie

Amérique

Amérique du Nord

Canada

Québec

États-Unis 

 American Federation of Labour - Congress of Industrial Organisations AFL-CIO 
 Association des pilotes de ligne ALPA 
 American Federation of State, County and Municipal Employees AFSCME 
 Association des joueurs de la Ligue nationale de football NFLPA 
 National Nurses United 
 Transport Workers Union TWU 
 United Mine Workers of America 
 United Auto Workers 
 United Steelworkers 
 American Federation of Musicians

 Change to Win 
 International Brotherhood of Teamsters 
 Service Employees International Union SEIU
 United Food and Commercial Workers UFCW 
 UNITE HERE 

Indépendant

Mexique

Caraïbe

Antigua-et-Barbuda 
 Antigua Trades and Labour Union
 Association des fonctionnaires d'Antigua-et-Barbuda
 Union des travailleurs d'Antigua-et-Barbuda

Bahamas

Dominique

République dominicaine 
 Confédération autonome syndicale classiste
 Confédération nationale des travailleurs dominicains
Territoires ou département d'outre-mer

Amérique du Sud

Argentine

Brésil

Chili 

 Centrale autonome des travailleurs 
 Centrale unitaire des travailleurs du Chili

Colombie

Honduras 

 Centrale générale des travailleurs 
 Confédération des travailleurs du Honduras 
 Confédération unitaire des travailleurs du Honduras

Équateur

Uruguay 

 Intersyndicale plénière des travailleurs ‐ Convention nationale des travailleurs

Venezuela 
Bolivie

Océanie

Australie

Fidji 
 
 Congrès des syndicats des Fidji (fédération)
 Syndicat des enseignants des Fidji
 
 Syndicat national des travailleurs

Nouvelle-Zélande 
 Conseil des syndicats de Nouvelle-Zélande (NZCTU)

Vanuatu 
 Conseil des syndicats de Vanuatu
 Syndicat national des travailleurs de Vanuatu

Voir aussi

Articles connexes 
 Présence syndicale
 Liste chronologique des grèves

Notes et références 

02
Syndicalisme
Syndicat